Askina bezeichnet:

 das unbewohnte Eiland Anditilos
 das ehemalige Askina-Sportfest